Кубок африканских наций 1996 был 20-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 13 января по 3 февраля 1996 года в ЮАР. Число участников финального турнира впервые было расширено до 16, они были разбиты на 4 группы по 4 команды. Две лучшие команды каждой группы выходили в четвертьфиналы. Однако в последний момент  отказалась от участия, сократив число участников до 15.

Этот турнир стал первым международным турниром, прошедшим в ЮАР после прекращения апартеида.

Отборочный турнир 

 Участники финального турнира

Составы

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C 

  отказалась участвовать в финальном турнире, поэтому 3 матча были отменены. В этих матчах соперниками сборной Нигерии должны были быть:
 16 января 1996 — 
 19 января 1996 — 
 25 января 1996 —

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
 5 мячей
  Калуша Бвалья

 4 мяча
  Джон Мошеу
  Марк Уильямс
 3 мяча
  Абеди Пеле
  Ахмед Эль-Касс
  Имед бен Юнес
  Деннис Лота

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1996 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1996 году
Январь 1996 года
Февраль 1996 года
Спорт в ЮАР в 1996 году
Международные соревнования по футболу в ЮАР